Дублёрша:
 «Дублёрша» () — французская кинокомедия 1999 года, режиссёр Ив Амуре
 «Дублёрша» () — американская комедийная драма 2008 года, режиссёр Дэвид Конолли
 «Дублёрша» () — американский комедийный фильм с Дрю Бэрримор в главной роли
 «Дублёрша» — российский телесериал 2011 года, режиссёр Игорь Кечаев

См. также 
 «Дублёрши» () — американский фильм 1997 года, режиссёр Харви Кит